Премијер лига Јерменије је најјаче фудбалско такмичење у Јерменији. Лига је настала након распада СССР-а 1992. године, а организована је од стране Фудбалског савеза Јерменије. До 2011. Премијер лига Јерменије трајала је од пролећа до јесени, али се ово променило од сезоне 2012/13., од када се лига игра од јесени до пролећа. У самој лиги се такмиче 6 клубова и ниједан клуб не испада у Прву лигу Јерменије.

Клубови у сезони 2022/23.

Прваци

Успешност клубова 

1 ФК Хоменетмен је стари назив за ФК Пјуник

2 ФК Тсемент је стари назив за ФК Аракс Арарат

Спољашње везе 
 Резултати и табела на ФИФА интернет страници 
 Резултати и табела на интернет страници ФС Јерменије
 Листа првака Јерменије

Ј
Фудбал у Јерменији